Кунзанг Чоден — бутанское двойное имя. Известные носители:
 Кунзанг Чоден (род. 1952) — бутанская писательница.
 Кунзанг Чоден  (род. 1984) — бутанская спортсменка (пулевая стрельба из пневматической винтовки), участница летних Олимпийских игр 2012 года.
 См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена